Parti du centre social (Maroc)
 Parti du centre social (Tunisie)

Voir aussi